Quasar steht für:
 Quasar, Kern einer aktiven Galaxie
 Quasar (Motorrad), ein überdachtes Motorrad
 Quasar (Softwarearchitektur), eine Qualitätssoftwarearchitektur
 Quasar Framework, ein JavaScript-Framework für Benutzeroberflächen
 Quasar Systems Limited, ein Softwareunternehmen, siehe Cognos (Software)

Siehe auch:
 Qassar